Железнодорожная линия Зелёный Дол — Яранск — линия Горьковской железной дороги, длиной 196 км, соединяющая Зелёный Дол (Татарстан) — Яранск (Кировская область), пересекающая республику Марий Эл с юга на север и проходящая через столицу Йошкар-Олу.

История 
Решение о строительстве железной дороги в Марийской автономной области было принято Советом труда и обороны РСФСР 1 октября 1921 года. Строительство железной дороги началось в августе 1923 года и продолжалось до конца октября 1928 года. В 1926 году началось движение на участке Зелёный Дол — Илеть, а в 1927 году железнодорожную ветку протянули до села Корта в пригороде Краснококшайска (сейчас — Йошкар-Ола). Торжественное открытие движения на участке Зелёный Дол — Корта состоялось 7 ноября 1927 года в день 10-летия Великой Октябрьской революции. По окончании праздничного митинга на площади Революции в Краснококшайске, началось шествие в село Корта на встречу первого пассажирского поезда, состоящего из 9 классных и 3 служебных восьмиосных пульмановских вагонов с паровым отоплением. Привёл поезд машинист Ахкамутдин Ахкамутдинович Хисамутдинов. Был организован митинг, по окончании которого 500 жителей города совершили поездку на поезде от Корты до Илети.

Менее чем через год, в ночь на 22 октября 1928 года, по завершении строительства железнодорожного моста через реку Малая Кокшага, на новый деревянный вокзал города Йошкар-Олы прибыл первый пассажирский поезд. Окончательное завершение строительства железнодорожной линии до Йошкар-Олы состоялось 7 ноября 1928 года и проходило в торжественной обстановке.

Общая протяжённость ветки от Зеленого Дола до Йошкар-Олы составила 106 км, в ходе строительства было проложено 29 мостов, из них 3 больших моста через реки Малая Кокшага, Малый Кундыш, Илеть.

В 1944 году железнодорожная линия от Йошкар-Олы была продлена до посёлка Нужъялы, а в 1953 году — до разъезда Завертелинский в 20 км от города Яранска Кировской области.

В 1935 году была введена в эксплуатацию линия Зелёный Дол — Волжск.

18 октября 2017 года на железнодорожном вокзале станции Йошкар-Ола состоялась торжественная церемония празднования 90-летия со дня открытия железнодорожного сообщения на участке Зелёный Дол — Йошкар-Ола. В рамках празднования на фасаде здания вокзала была открыта мемориальная доска, увековечивающая открытие железнодорожной линии и прибытие первого поезда в Йошкар-Олу.

Перспективы 
В 2019 году активно обсуждалось продление ветки от станции Яранск до станции Котельнич I, что позволит соединить северную и южную ветку Транссибирской магистрали. Проект перенесён в планы до 2030 года.

Примечания 

Тупиковые железнодорожные линии
Железнодорожные линии России
Кировский регион Горьковской железной дороги
Железнодорожный транспорт Кировской области
Железнодорожный транспорт Татарстана
Железнодорожный транспорт Марий Эл